Ferulago dodonaei är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenz Franz Kosteletzky. Ferulago dodonaei ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dodonaei